Gretschko ist der Familienname folgender Personen:
Andrei Antonowitsch Gretschko (1903–1976), Marschall der Sowjetunion
Georgi Michailowitsch Gretschko (1931–2017), sowjetischer Kosmonaut